Premier Liha w piłce nożnej 2008/09 – XVIII edycja najwyższych w hierarchii rozgrywek ligowych ukraińskiej klubowej piłki nożnej. Oficjalna nazwa rozgrywek EpiCentr Mistrzostwo Ukrainy w piłce nożnej (ukr. ЕпіЦентр Чемпіонат України з футболу). Sezon rozpoczął się 16 lipca 2008, a zakończył się 26 maja 2009.

Drużyny 

Zespoły występujące w Premier Lidze 2008/2009
 Arsenał Kijów
 Czornomoreć Odessa
 Dnipro Dniepropetrowsk
 Dynamo Kijów
 FK Charków
 FK Lwów 
 Illicziweć Mariupol 
 Karpaty Lwów
 Krywbas Krzywy Róg
 Metalist Charków
 Metałurh Donieck
 Metałurh Zaporoże
 Szachtar Donieck  
 Tawrija Symferopol
 Worskła Połtawa
 Zoria Ługańsk

Uwagi
  – zespoły, które awansowały z Pierwszej ligi edycji 2007/2008.

Stadiony

Końcowa tabela 

Uwagi
1 Czornomoreć Odessa pozbawiono 6 punktów za nieuregulowanie warunków kontraktu z bośniackim piłkarzem George Indjicem.
2 6 maja 2009 FK Charków pozbawiono 3 punktów przez Komitet Dyscyplinarny Premier Lihi.

Wyniki

Najlepsi strzelcy

Medaliści 
(liczba meczów i goli w nawiasach)

Uwaga: Piłkarze oznaczone kursywą występowali również na innych pozycjach.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 Mistrzostwa Ukrainy na oficjalnej stronie FFU 
 Statystyki na klisf.info 
 Ukraiński Futbol od Dmitrija Troszczija 
 Archiwum Mistrzostw na stronie UkrSoccerHistory 
 Statystyki na RSSSF 

2008 w piłce nożnej
2009 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Ukrainie
2008 na Ukrainie
2009 na Ukrainie